«Do Me a Favor» — первый сингл американской метал-группы Stone Sour с пятого студийного альбома «House of Gold & Bones — Part 2», вышедшего в 2013 году.

Музыкальная составляющая 
Песня начинается с партии ударных, которой аккомпанируют гитары. Во время куплетов композиция стихает, гитары приглушаются и звучат в унисон с партией клавишных, голос Кори Тейлора так же немного приглушен. Во время припевов голос становится чистым, а на заглавных словах слышится многоголосое пение. Перед финальным припевом звучит гитарное соло, исполненное Джеймсом Рутом.

Как и многие другие песни с альбома, «Do Me a Favor» имеет репризу, которая отражается в песне «A Rumor Of Skin» с первой части альбома.

Версия песни на сингле является немного длиннее альбомной, так как содержит в себе вступление, которое является частью композиции «Blue Smoke» на альбоме House of Gold & Bones - Part 2.

Видеоклип 
Клип представляет собой анимационное видео, снятое Филом Муччи, релиз которого состоялся на YouTube 27 марта 2013 года.

Видео, сделанное в стиле комиксов, представляет зрителю множество вспышек, обилие ярких цветов, необычные углы съемки, а также двух протагонистов истории «House Of Gold & Bones» (распечатана на буклете к обоим альбомам), обороняющихся против зомби и мага.

Кори Тейлор заметил, что видео включает в себе всех персонажей истории: Human, Allen, Black John, Numbers и Peckinpah.

И можно заметить название на троне словосочетание на латыни (Íň Ďòḿúś Ḋḕ Áủŕúḿ Éṫ Óśśíúḿ) что в переводе Дом Из Костей И Золота что это отсылка к альбому Stone Sour и одноименному комиксу, который создал Кори Тейлор.

Список композиций

Участники записи и позиции в чартах 

Stone Sour
 Кори Тейлор — вокал, гитара
 Джеймс Рут — соло-гитара
 Джош Рэнд — ритм-гитара
 Рой Майорга — барабаны, клавишные

Приглашенные музыканты
 Рэйчел Болан — бас-гитара

Производство
 Дэвид Боттрилл — продюсер
 Фил Муччи — режиссёр видео

Примечания

Ссылки 
 Полный текст песни на metrolyrics.com 

Синглы Stone Sour
Синглы Roadrunner Records